Янва́рский гром:

 «Январский гром» — наступательная операция советских войск, начатая в январе 1944 в Ломоносовском районе Ленинградской области.
 «Январский гром» — мемориал на рубеже обороны ораниенбаумского плацдарма, на месте, с которого началась наступательная операция.